Redzikowo – wieś w województwie pomorskim, w powiecie słupskim, w gminie Słupsk przy drodze krajowej nr 6
 Redzikowo – osada w województwie pomorskim, w powiecie słupskim, w gminie Słupsk przy drodze krajowej nr 6

Zobacz też 
 Port lotniczy Słupsk-Redzikowo